

Localidades 
 Rio Mau (Penafiel) - freguesia no concelho de Penafiel, Portugal
 Rio Mau (Vila do Conde) - freguesia no concelho de Vila do Conde, Portugal
 Rio Mau (Vila Verde) - freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal

Cursos de água 
 Rio Mau (Paiva) - rio português afluente do Paiva
 Rio Mau (Vouga) - rio português afluente do Vouga
 Rio Mau (Dão) - rio português afluente do Dão
 Rio Mau (Douro) - rio português afluente do Douro
 Rio Maú - rio que divide a fronteira entre o Brasil e a Guiana

Flora e fauna 
 Maú - árvore da América tropical 
 Maú - ave sul-americana da família Cotingidae

Outros 
Mau - um personagem do programa televisivo brasileiro Castelo Rá-Tim-Bum.
Medium Attachment Unit (MAU) - um adaptador coaxial para cabo de rede Ethernet, conhecido pela sigla MAU
Maus - um romance gráfico produzido pelo estadunidense Art Spiegelman

Ver também
 Maligno
 Mal

Desambiguação